Höchst bzw. Hoechst steht für:

in und um Frankfurt am Main:
 Frankfurt-Höchst, ehemals die Stadt Höchst am Main, heute ein Stadtteil von Frankfurt am Main
 Bahnhof Frankfurt-Höchst, der dortige Bahnhof
 Höchster Porzellanmanufaktur, eine dort ansässige Porzellanmanufaktur
 Hoechst AG, ein dort von 1863 bis 1999 ansässiger Chemiekonzern
 Hoechst 33342, ein von der Hoechst AG entwickelter Fluoreszenz-Farbstoff
 Industriepark Höchst, ein dort seit 1999 ansässiger Industriestandort
 Frankfurt-West, den Bezirk 6 oder Bezirk Höchst, ein Bezirk in Frankfurt am Main
 Landkreis Höchst, ein ehemaliger Landkreis um Höchst am Main
 Höchster Vereinbarungen, ein in Frankfurt-Höchst 1948 verabschiedetes Abkommen über die künftige geologische Forschung in der Bizone

andere Orte:
 Höchst (Vorarlberg), eine Gemeinde in Vorarlberg, Österreich
 Höchster Mark, ein historisches Territorium am Bodensee
 Höchst im Odenwald, eine Gemeinde im hessischen Odenwaldkreis
 Höchst (Gelnhausen), ein Stadtteil von Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Höchst an der Nidder, ein Ortsteil von Altenstadt im Wetteraukreis, Hessen
 ein Ort auf der Metschalp bei Frutigen im Berner Oberland, Schweiz

Berge:
 Höchst (Kanton St. Gallen), 2025 m, Berg im Kanton St. Gallen
 Höchst (Westerwald), ein  hoher Berg des Niederwesterwaldes westlich von Hirschberg (Rhein-Lahn-Kreis)

Höchst oder Hoechst ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Höchst (* 1962), deutscher Schauspieler
 Johannes Höchst (1798–1872), deutscher Landwirt, Bürgermeister, MdL Nassau 
 Josef Höchst (1907–1996), deutscher Politiker (CDU)
 Karl Höchst (1926–2005), deutscher Rundfunkjournalist 
 Nicole Höchst (* 1970), deutsche Politikerin (AfD), MdB
 Siegfried Höchst (1939–1991?), deutscher Schauspieler, Regisseur und Pädagoge

Siehe auch:
 der Höchste, Bezeichnung für den Feldberggipfel im Schwarzwald
 Höchsten (Begriffsklärung)